Verfeil ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons in Südfrankreich:

 Verfeil (Haute-Garonne), Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Verfeil (Tarn-et-Garonne), Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne
 Kanton Verfeil, Kanton im Département Haute-Garonne